Колю́чая про́волока:

 Колючая проволока — проволока с расположенными на ней острыми шипами.
 «Колючая проволока» — американский фильм 1927 года.
 «Колючая проволока» — американский вестерн 1952 года.
 «Колючая проволока» — аргентинский фильм 1991 года.
 «Колючая проволока» — американский фильм 1996 года, известный в России под названием «Не называй меня малышкой».